Blow Up oder Blow-up steht für:

 Blow Up, britischer Film von Michelangelo Antonioni (1966)
 Blow Up (1998), italienischer Film von Joe D’Amato 
 Blow Up (Club), eine ehemalige Diskothek in München
 Blow-up (Filmtechnik), Formatwechsel von einem kleineren Filmformat auf ein größeres
 Blow up (Mathematik), geometrische Transformation 
 Blow-up, Werbeform in der Außenwerbung, siehe Riesenposter
 Blow-up, unkontrolliertes Aufsteigen eines Tauchers, siehe Helmtauchgerät #Blow-up
 Blow up, plötzliches Ausknicken einer Betonfahrbahnplatte, siehe Hitzeschaden (Betonfahrbahn)
 Blow Up, Filmmagazin des Fernsehsenders Arte
 blowUP media, ein Unternehmen der Ströer-Gruppe